Daniel Myrmæl Helgestad (ur. 9 lipca 1987 r. w Norwegii) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Henning Skilag.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 7 stycznia 2005 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Trondheim/Granåsen, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasował się na pozycji 19.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2008 roku w Oslo, gdzie uplasował się na pozycji 43. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Oslo 14 marca 2015, gdzie uplasował się na pozycji 28. na dystansie 50 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Helgestad nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987